Города Сьерра-Леоне () — список наиболее крупных населённых пунктов Сьерра-Леоне. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Сьерра-Леоне есть 97 городов с численностью более 2 000 человек.

Список городов Сьерра-Леоне

Примечания

Ссылки 

 
Сьерра-Леоне
Списки:Сьерра-Леоне